Forcade ist der Familienname von:
 Forcade de Biaix, französisch-preußisches Adelsgeschlecht

 Adolphe de Forcade La Roquette (1820–1874), französischer Staatsmann
 Christoph Ernst Friedrich von Forcade de Biaix (1821–1891), Rittergutsbesitzer, Richter am Reichsgericht und Mitglied des deutschen Reichstags
 Eugène Forcade (1820–1869), französischer Publizist und Schriftsteller
 Friedrich Wilhelm Quirin von Forcade (1699–1765), preußischer Generalleutnant
 Heinrich Leopold von Forcade (1747–1808), preußischer Oberstleutnant
 Jean Quirin de Forcade (1663–1729), preußischer Generalleutnant
 Rodney Forcade, US-amerikanischer Mathematiker
 Théodore-Augustin Forcade (1816–1885), französischer Geistlicher